Muru est nom commun et un nom propre qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Muru est un mot sicilien et un mot sarde qui signifie « mur ».

Toponyme

, canton de la province du Sichuan en Chine.

, hameau de la commune espagnole de Yerri en Navarre ;
 , concejo espagnol de la commune de Tiebas-Muruarte de Reta en Navarre ;
 Muru-Astráin, village espagnol de la commune de Cendea de Cizur en Navarre.

Muru, village d'Estonie.

Muru, nom corse de la commune française de Muro en Haute-Corse.

, vallée dans la province du Lorestan en Iran.

Muru, village du Népal.

Hydronyme

Rio Muru, cours d'eau du Brésil.

, rivière d’Indonésie.

, rivière du Kenya.

, rivière de la municipalité de Lom, dans le comté d'Oppland en Norvège.

Patronyme 
Muru est un nom de famille estonien notamment porté par :
  (1900-1987), pasteur estonien ;
  (1970-), pédiatre et généticien médical estonien ;
  (1954-) alpiniste estonien ;
  (1927-2017), érudit et critique littéraire estonien ;
  (1937-2017), bibliothécaire et conférencier estonien ;
  (1960-), employé de musée estonien ;
  (1961-), architecte et artiste estonien.

De Muru est un nom de famille sarde notamment porté par :
 Stéphanie de Muru (1973-), journaliste française de télévision.

Références 

Patronyme estonien